gladiator – niewolnik toczący walkę na arenie w starożytnym Rzymie
 Gladiator – rzeźba Piusa Welońskiego
 Gladiator – film z 1986 roku w reżyserii Abla Ferrary
 Gladiator – film z 1992  roku w reżyserii Rowdy’ego Herringtona
 Gladiator – film z 2000 roku w reżyserii Ridleya Scotta
 Gladiator – ścieżka dźwiękowa do filmu Gladiator (2000)

Zobacz też 
 Gladiatorzy